Ани́скино — название населённых пунктов.

Россия 
 Анискино — село в Щёлковском районе Московской области.
 Анискино — деревня в Бежецком районе Тверской области.
 Анискино — деревня в Ярославском районе Ярославской области.

Украина 
 Анискино — село в Великобурлукском районе Харьковской области.